Воленский сельсовет

Астраханская область 
 Воленский сельсовет Харабалинского района

Воронежская область 
 Воленский сельсовет Новоусманского района (упразднён в 2006 году с преобразованием сельсоветов в сельские поселения)